Ел Саро има више значења:

 Ел Саро (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Саро (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику